Nimfa, mena de divinitat de la natura de les mitologies grega i romana venerades com a genis femenins 
 Nimfa (biologia), estadi de desenvolupament intermediari entre la larva i l'imago després de la metamorfosi dels insectes holometàbols 
 Nimfa o Nymphaea alba, espècie de planta aquàtica 
 Nimfa o Nymphaea, gènere de plantes 
 Nimfa o llavis menors, plecs sortints que voregen la vulva i formen part de les estructures dels genitals externs de la dona